Килија има више значења:

 Килија
 Килија (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Килија (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Килија (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији